Роман Захарович Тараканов (1929—2016) — советский и российский учёный-сейсмолог, доктор физико-математических наук.

Биография 
Родился 27 октября 1929 года в селе Анга Качугского района Иркутской области.

В 1952 году — окончил физико-математический факультет Иркутского государственного университета по специальности «физика».

После учёбы всю жизнь на протяжении 63 лет до выхода на пенсию работал в ИМГиГ ДВО РАН.

В 1955—1957 годах — руководил отделом сейсмологии, в 1965—1986 годах — лабораторией сейсмологии.

С 1986 года занимал должность ведущего научного сотрудника лаборатории сейсмологии.

В 1969 году — защитил кандидатскую диссертацию, а в 2006 году (в возрасте 76 лет) — докторскую диссертацию, тема: «Сейсмичность, глубинное строение и сейсмическая опасность Курило-Охотского региона».

Научная деятельность 
Научная деятельность неизменно была связана с геофизическими и сейсмологическими исследованиями на Дальнем Востоке России.

Получил первые и очень важные результаты в исследованиях сейсмического режима и сейсмического районирования Дальнего Востока, особенностей распространения сейсмических волн и глубинного строения земной коры и верхней мантии зоны перехода от Азиатского континента к Тихому океану.

Провел работы по созданию региональных годографов сейсмических волн, разработал полиастеносферную модель строения верхней мантии Земли и модели двойной сейсмофокальной зоны, проанализировал взаимосвязь сейсмичности с вулканизмом и аномалиями геофизических полей региона, определил предельные магнитуды землетрясений в Курило-Камчатской зоне. В последние годы активно занимался апробацией новых годографов, которые позволяли более надежно определять параметры дальневосточных землетрясений.

Впервые описал открытую коллективом сейсмологов под его руководством южнее континентального склона Курило-Камчатского глубоководного жёлоба сейсмофокальную зону, названную его именем.

Автор и соавтор 6 монографий, 5 геолого-геофизических атласов и более 230 научных работ.

Научно-организационная деятельность 
Много лет являлся заместителем председателя дальневосточной секции Межведомственного совета по сейсмологии и сейсмостойкому строительству при Президиуме АН СССР.

Являлся членом редакционной коллегии журнала «Вулканология и сейсмология», международной исследовательской группы по геодинамическому проекту, куратором работ по сейсмологии при составлении международного Атласа Тихого океана.

Награды 
 Орден «Знак Почёта»
 Медаль «В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина» (1970)
 Почетная грамота Президиума РАН

Библиография

Атласы 
 Землетрясения на Курильских островах и в Охотском море. Землетрясения и цунами // Атлас Сахалинской области. —  : ГУГК при СМ СССР, 1967. — С. 41—44 (в соавт. с , , ,  и др.).
 Сейсмичность, сейсмическая активность и сотрясаемость, сейсмическое районирование // Геолого-геофизический Атлас Курило-Камчатской островной системы / Под ред. К. С. Сергеева, М. Л. Красного. —  : ВСЕГЕИ, 1987. — С. 33—35 (в соавт. с ,  и др.).

Статьи 
 Характеристика курило-камчатских землетрясений по наблюдениям близких станций за 1952—1954 гг. // Изв. АН СССР. Сер. геофиз. 1955. — № 5. — С. 401—415 (в соавт с Монаховым Ф. И.).
 Закономерности пространственного распределения гипоцентров Курило-Камчатского и Японского регионов // Геофизические исследования зоны перехода от Азиатского континента к Тихому океану. — : Наука, 1977. — С. 67—77 (в соавт. с , ).

Диссертационные исследования

Примечания

Ссылки 
 Список трудов на eLIBRARY.RU.
 
 
 
 

Выпускники Иркутского государственного университета
Сейсмологи России
Сейсмологи СССР
Учёные Сахалинской области